«Сове́тская» — станция Самарского метрополитена. Расположена на 1-й линии между станциями «Победа» и «Спортивная».

Станция расположена на улице Юрия Гагарина, недалеко от перекрестка с улицей Советской Армии.

История

Название 
Своё название получила по одноимённому району, на территории которого расположена.

Строительство 
В 1984 году метростроители приступили к проходке тоннелей «Советская» — «Спортивная». Особо сложной была работа маркшейдеров, специалистов по подземной навигации, на перегоне «Советская» — «Спортивная» — виной тому был сложный рельеф. Разница в высоте между станциями составляет 50 метров, и на каждые сто метров тоннеля приходится 5 метровый подъём (50 ‰). Станция строилась открытым способом. При строительстве немало хлопот доставил открывшийся в котлован плывун (со стороны парка).

Пуск 
Станция открыта 31 декабря 1992 года в составе пускового участка Самарского метрополитена «Победа» — «Советская».

До открытия станции «Гагаринская», за которой находятся оборотные тупики, перегон между «Советской» и «Спортивной» работал в особом режиме — по второму пути ходил поезд-челнок.

Вестибюли и пересадки 
На станции построен только один вестибюль, соединенный с подземным переходом лестницей — второй не достроен и используется в качестве склада и запасного выхода.

Техническая характеристика 
Конструкция станции — колонная трёхпролётная мелкого заложения (глубина заложения ~8 метров). Сооружена из сборных железобетонных конструкций по типовому проекту.

Расположенные у метро объекты 
 Парк Дружбы
 Сквер им. В. Маяковского
 Сквер Самарских Космонавтов

Привязка общественного транспорта

Автобус 

 Маршрутное такси:
 № 89 «НФС — ТЦ „МегаСтрой“»
 № 205 «Причал № 6 — мкр. Крутые Ключи»
 № 226 «Хлебная пл. — Ул. Солнечная»
 № 480 «Ж/Д вокзал — мкр. Крутые ключи»

Архитектура и оформление 
Путевые стены облицованы розово-красным мрамором, пол — светло-серым гранитом. Плафоны расположены в углублениях на потолке.

Состояние станции 
Состояние станции удовлетворительное.

Схема станции

В компьютерных играх 
 Фигурирует в RP-игре на движке Multi Theft Auto «Province».

Фотографии

См. также 
 Список станций Самарского метрополитена

Ссылки 
 «Советская» на сайте Самаратранс.info
 «Советская» на сайте «Прогулки по метро»

Станции Самарского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1992 году